Les Élections régionales de 2015 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 2015) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

2015
Vienne
Politique en octobre 2015